Bissett ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Bissett (* 1939), kanadischer Schriftsteller
 Cecil Bissett (1908–??), simbabwischer Boxer
 David Bissett (Hockeyspieler) (* 1954), kanadischer Hockeyspieler
 David Bissett (* 1979), kanadischer Bobfahrer
 Josie Bissett (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Ronald Bissett (* 1931), kanadischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bisset
 Bicet